

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kłosówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Kłosówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

Zobacz też 
 Kłosowo, Kłosy